Thomas kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Thomas (sjö), 
 Thomas (udde),

Sydafrika 

 Thomas River (vattendrag i Sydafrika), Östra Kapprovinsen,

USA 

 Thomas (ort i USA, Oklahoma), Custer County, 
 Thomas (ort i USA, West Virginia), Tucker County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar